

Geografia

Norbury (Cheshire)
Norbury (Derbyshire)
Norbury (Greater Manchester)
Norbury (Londra)
Norbury (Shropshire)
Norbury (Staffordshire)

Altri progetti